Martin Rowlands, né le  à Hammersmith (Londres), est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de milieu de terrain.

Biographie 

Rowlands commence sa carrière de footballeur aux Wycombe Wanderers, mais n'obtient pas de contrat professionnel et rejoint Farnborough Town en 1997 pour ensuite aller au Brentford FC en  pour une indemnité de transfert de  (). En cinq saisons avec Brentford FC, il prend part à 186 matchs toutes compétitions confondues, et marqué 23 buts.

Le , il est transféré à Leyton Orient.

Statistiques

Palmarès 
  Brentford FC
 Champion d'Angleterre de D4 en 1999.
  Queens Park Rangers
 Vice-champion d'Angleterre de D3 en 2004.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international irlandais
Joueur du Brentford FC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du Millwall FC
Joueur du Wycombe Wanderers FC
Joueur du Colchester United FC
Joueur du Leyton Orient FC
Naissance en février 1979
Naissance à Hammersmith